Het FIM Wereldkampioenschap trial 2017 werd tussen 14 mei en 17 september gereden, waarbij de rijders in 10 wedstrijden verdeeld over 8 landen uitkwamen. Het WK eindigde met de elfde wereldtitel op rij voor de Spaanse rijder Toni Bou, die zijn landgenoten Adam Raga en Jaime Busto achter zich liet. Bou slaagde er in acht van de tien wedstrijden te winnen, werd eenmaal tweede en eenmaal derde. Raga op zijn beurt won de twee andere wedstrijden, en had nog zes podiumplaatsen.

Eindklassement

Wedstrijdoverzicht

Bronnen

Wereldkampioenschap trial
Sport in 2017